Ce système d'enchère du poker est très semblable au pot limit à ceci près que la relance maximum autorisée ne peut dépasser la moitié du pot.

Règles du poker